Суперкубок Бельгії з футболу 1986 — 8-й розіграш турніру. Гра відбулася 20 серпня 1986 року між чемпіоном Бельгії клубом «Андерлехт» та володарем кубка Бельгії клубом «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Бельгії на rsssf 

1986
Бельгія
1986 у бельгійському спорті